Archiș, gemeente en plaats in Roemenië
 Archeologisch Informatiesysteem, databank over archeologische vindplaatsen in Nederland
 Archis (tijdschrift), een tijdschrift over architectectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw